Вера Николаевна Кобец  (16 мая 1948, Ленинград) — российский писатель и переводчик.

Биография 
Из семьи потомственных интеллигентов. Окончила факультет востоковедения ЛГУ по специальности «История Японии» (1971). Училась в аспирантуре Института философии АН СССР, кандидат исторических наук (1979). Работала в Институте востоковедения АН СССР (1977—1985), публиковала статьи по истории японской мысли. Преподавала в Петербургском восточном институте, в университете Билефельда. Пишет прозу с 1984, с 1991 публикует переводы англоязычной и японской литературы (Уильям Голдинг, Айрис Мердок, Филип Рот, Кэндзабуро Оэ и др.).

Член Союза писателей Санкт-Петербурга.

Книги прозы 
 Побег (1998, рецензия –  )
 Сладкая жизнь эпохи застоя (2005)
 Прощание (2011, см.:  )

Признание 
Номинация на премию Северная Пальмира. Новеллы переведены на английский, немецкий, финский языки.

Ссылки 
 Биография
 В Журнальном зале 

Писатели России по алфавиту
Переводчики России
Кандидаты исторических наук
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Японисты СССР